BQ, Bq ali bq je lahko:
 bekerel, enota SI za radioaktivnost
 Bloc Québécois, kanadska politična stranka
 oznaka ISO 3166-1 alpha-2 za Karibsko Nizozemsko
 .bq, vrnja internetna domena za Karibsko Nizozemsko
 razveljavljena oznaka ISO 3166-1 alpha-2 za Britansko antarktično ozemlje
 IATA oznaka za Aeromar Líneas Aéreas Dominicanas